Masbourian est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Nicolas Masbourian (né en 1994), coureur cycliste canadien
Patrick Masbourian (né en 1969), animateur et réalisateur québécois

Homonymie de patronyme